algebra Liego,
 pochodna Liego.

Zobacz też 
 nawiasy Liego.